Distrinctul Lawrence sau Distrinctul civil Lawrence (conform originalului Lawrence Township) se poate referi la una din subdiviziunile administrative naționale de ordin trei, la rândul său, o subdiviziune a unui comitat din Statele Unite ale Americii.

Districte din Statele Unite ale Americii

Arkansas 

 Lawrence Township, Lawrence County, Arkansas

Illinois 

 Lawrence Township, Lawrence County, Illinois

Indiana 

 Lawrence Township, Marion County, Indiana

Kansas 

 Lawrence Township, Cloud County, Kansas
 Lawrence Township, Osborne County, Kansas

Michigan 

 Lawrence Township, Michigan

Minnesota 

 Lawrence Township, Grant County, Minnesota
 Lawrence Township, Itasca County, Minnesota

New Jersey 

 Lawrence Township, Cumberland County, New Jersey
 Lawrence Township, Mercer County, New Jersey

Ohio 

 Lawrence Township, Lawrence County, Ohio
 Lawrence Township, Stark County, Ohio
 Lawrence Township, Tuscarawas County, Ohio
 Lawrence Township, Washington County, Ohio

Oklahoma 

 Lawrence Township, Comanche County, Oklahoma

Pennsylvania 

 Lawrence Township, Clearfield County, Pennsylvania
 Lawrence Township, Tioga County, Pennsylvania

South Dakota 

 Lawrence Township, Charles Mix County, South Dakota
 Lawrence Township, Roberts County, South Dakota
 și Saint Lawrence Township, Hand County, South Dakota

Vezi și 

 
 Saint Lawrence Township, Hand County, South Dakota
 Lawrence (dezambiguizare)
 Comitatul Lawrence (dezambiguizare)
 Districtul Lawrence (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii